

Patronyme

 Alexander Sørloth (1995-), footballeur norvégien ;
 Gøran Sørloth (1962-), ancien footballeur norvégien, son père.

Patronyme norvégien